Аржанто́н-ле-Валле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Пуатьє, 75 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2016 року Аржантон-ле-Валле, Ле-Брей-су-Аржантон, Ла-Шапель-Годен, Ла-Кудр, Мутьє-су-Аржантон i Юлько було об'єднано в новий муніципалітет Аржантонне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 666 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1547,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Аржантон-ле-Валле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр